Aykut Erçetin (Göppingen, 14 september 1982) is een Turks-Duits voormalig voetballer die speelde als doelman. In 2015 verliet hij Çaykur Rizespor.

Clubcarrière 
Na het doorlopen van de jeugdopleiding van VfB Stuttgart, debuteerde hij in het seizoen 2007/08 in het shirt van Galatasaray op het hoogste niveau. In april 2006 werd hij voor het eerst opgeroepen voor het Turks voetbalelftal, maar hij kwam vervolgens niet in actie. Erçetin speelde eerder wel voor diverse Turkse jeugdselecties.

Erçetin werd in 2003 naar Galatasaray gehaald door Fatih Terim, op basis van zijn spel in het tweede team van Stuttgart. In Istanbul stond hij in eerste instantie onder Faryd Mondragón in de pikorde. Nadat die in 2007 naar 1. FC Köln vertrok, debuteerde Erçetin in de hoofdmacht en kwam hij met enige regelmaat aan spelen toe. Hij moest in het seizoen 2008/09 wel Morgan De Sanctis als eerste keus in het doel voor laten gaan en in 2009/10 Leo Franco. Tot aan 2014 had Erçetin een reserverol bij de Turkse topclub en in de zomer van dat jaar verkaste hij naar Çaykur Rizespor. Voor die club kwam hij dat seizoen eenmaal in actie, waarna hij ook daar vertrok.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 15 februari 2017.

Erelijst

Referenties 

Duits voetballer
Turks voetballer